Mit Top to Bottom könnte gemeint sein:

 Eine Methode zur Konkretisierung eines Problems, siehe Top-down und Bottom-up
 Ein Begriff aus dem Graffiti-Jargon (von oben bis unten bemalter Zug) 
 Ein Werk von Richard Corben